Sześć okrętów Royal Navy nosiło lub miało nosić nazwę HMS Havock:
 HMS "Havock" − 12-działowy bryg, zwodowany w 1805 roku, w 1821 roku przebudowany na latarniowiec, w 1834 roku na statek strażniczy, rozebrany w 1859 roku;
 HMS "Havock" − moździerzowiec zwodowany w 1855 roku, jeszcze w tym samym roku przemianowany na MV5, później statek celny pod oznaczeniem WV27, rozebrany w 1874 roku;
 HMS "Havock" − drewniana kanonierka o napędzie śrubowym, należąca do typu Albacore, zwodowana w 1856 roku i wycofana ze służby w 1870 roku;
 HMS "Havock" − niszczyciel torpedowców, w służbie od 1894 roku, pierwszy oficjalnie klasyfikowany w tej klasie jednostek, wycofany ze służby w 1911 roku i złomowany rok później;
 HMS "Havock" − nazwa przewidziana dla jednego z niszczycieli typu Laforey z 1913 roku, przed wodowaniem przemianowanego na HMS "Linnet";
 HMS "Havock" − niszczyciel typu H, w służbie od 1937 roku, uczestnik działań II wojny światowej, utracony w 1942 roku.

Bibliografia 
 

Havock